Chiostro di San Domenico – chiostro di Cagliari
 Chiostro di San Domenico Soriano – chiostro di Napoli
 Chiostri di San Domenico Maggiore – chiostro di Napoli